

Топоніми 
 Сакураґава — японська назва численних річок Сакура в Японії. (Див. також Сакура)
 Сакураґава — місто в Японії, у префектурі Ібаракі.
Сакураґава — місцевість в місті Аоморі, в Японії.
Сакураґава — місцевість в місті Осака, в Японії.
Сакураґава — місцевість в особливому районі Токіо Ітабасі, в Японії.

Персоналії 
Сакураґава — японське прізвище.

Театр 
Сакураґава — п'єа-вистава японського театру но.